

Geografie 
 Oosterhout (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
 Oosterhout (Noord-Brabant), de hoofdplaats van deze gemeente
 Oosterhout (Alkmaar), een wijk/buurt in Alkmaar
 Oosterhout (buitenplaats in Haarlem)
 Oosterhout (villawijk in Haarlem)
 Oosterhout (Nijmegen), een wijk in Nijmegen
 Huis Oosterhout, landhuis en voormalig kasteel in de Nijmeegse wijk Oosterhout
 Oosterhout (Overbetuwe), een dorp in de gemeente Overbetuwe

Namen 
Oosterhout, een Nederlands/Belgische achternaam, oorspronkelijk uit Vlaanderen en het zuiden van Nederland.
 Pim van Boetzelaer van Oosterhout (1892-1986), een Nederlands politicus
 Cees van Oosterhout (1930-2015), Nederlands biljarter
 Harry van Oosterhout (1947), Nederlands voetballer
 Eric van Oosterhout (1961), burgemeester van de Nederlandse gemeente Aa en Hunze
 Richard Van Oosterhout (1962), een Belgisch cameraman en DOP
 Chimène van Oosterhout (1964), een Nederlands presentatrice en actrice

Zie ook 
 Zuiderhout
 Westerhout